BGM steht für:
 Berliner Großmarkt
 Berufsgenossenschaft Metall Nord Süd
 Betriebliches Gesundheitsmanagement
 Brace, Gatarek, Musiela (siehe LIBOR Markt Modell)
 Brüder Grimm-Museum Kassel
 Greater Binghamton Airport (IATA-Code), Flughafen in Binghamton (New York), US-Bundesstaat New York
 ĶR BĠM, Abkürzung für Ķazaķstan Respublikasy Bílím Žäne Ġylym Ministrlígí, siehe Ministry of Education and Science (Kasachstan)
 Ak Bars Aero (ICAO-Code), ehemalige russische Fluggesellschaft
 Bonn – Godesberg – Mehlem, Bezeichnung einer Bonner Straßenbahnlinie 1892–1975

Bgm. ist die Abkürzung für
 Bürgermeister

Abkürzung